Эшли Бёрч (; род. 19 июня 1990) — американская актриса озвучивания, певица и сценарист. Наибольшую известность получила за озвучивание Крошки Тины в игре Borderlands 2, Мисс Полинг в Team Fortress 2, Хлои Прайс в Life is Strange и Кэсси Кейдж в Mortal Kombat X, а также за работу над эпизодами Hey Ash, Whatcha Playin'?, за роль Холли в фильме Must Come Down и участие в Eight Bit Strange: Final Bit.

В 2014 появилась в качестве гостя в нескольких эпизодах Table Flip. Она пишет сценарии, а также озвучивала нескольких персонажей для сериала «Время Приключений». 30 октября 2015 года получила награду Golden Joystick Awards, заняв первое место за лучшую актерскую работу в игре Life is Strange.

Биография 

Эшли Бёрч родилась в 1990 году. У неё есть старший брат Энтони. В 2012 году окончила Оксидентал-колледж.

Личная жизнь 
Бёрч встречалась с коллегой по Must Come Down Дэвидом Фетцером до его смерти от случайной передозировки в 2012 году. Она страдает от хронической тревожности и говорит, что видеоигры были единственным, что могло её успокоить. 1 июля 2022 года Эшли выступила как квир и пансексуал. Бёрч сказала, что это, вероятно, никого не удивит, потому что, по её словам, половина персонажей, которых она играет, являются членами ЛГБТ.

Фильмография

Игры

Фильмы / Сериалы

Мультфильмы

Аниме

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Актрисы озвучивания США
Выпускники Оксидентал-колледжа